Рена́то Ге́цци (; ) — итальянский кёрлингист.

В составе мужской сборной Италии участник двух  (лучший результат — девятое место в  году).

Играл на позиции , был скипом команды.

Команды 

(скипы выделены полужирным шрифтом)

Примечания 

Кёрлингисты по алфавиту
Кёрлингисты Италии